Сијело Азул има више значења:

 Сијело Азул (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сијело Азул (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику